Campana (instrumento musical) — espécie de sino utilizado como instrumento de percussão

Geografia 
 Campana (Itália) — município italiano da província de Cosenza, Calábria
 Campana (Alta Córsega) — município francês do departamento da Alta Córsega
 La Campana — município espanhol da província de Sevilha, Andaluzia
 Campana (Buenos Aires) — município argentino da província de Buenos Aires

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos